Az 1921-22-es szezon az angol labdarúgás történetének negyvenhetedik idénye volt.

Győztesek

A bajnokságok végeredményei

First Division

Second Division

Third Division North

Third Division South

Fordítás

Szezonok az angol labdarúgásban
Angol
Angol